Mallard peut désigner :
 Canard colvert, en anglais,
 Bob Mallard, série de bande dessinée française publiée de 1946 à 1969 ;
 Bob Mallard, revue de bande dessinée française qui parut de  à ,
 Mallard, une locomotive à vapeur réputée pour son record de vitesse en 1938
 Advanced Aeromarine Mallard, un avion amphibie ultra-léger, monoplace ou biplace,
 (6236) Mallard (1988 WF), un astéroïde de la ceinture d'astéroïdes découvert le  par Oohira,
 Mallard, un groupe de musique des années 1970,
 Mallard, chantier naval français
 HMS Mallard (L42), un sloop-of-war utilisé par la Royal Navy durant la Seconde Guerre mondiale
 Opération Mallard, une opération lors de la bataille de Normandie (voir Opération Tonga),

Toponymie
 Mallard, une localité du comté de Palo Alto dans l'Iowa aux États-Unis,
 Mallard, une ville fantôme du Minnesota,

Patronyme 
Les membres de la Famille Mallard de La Varende :
 Léon Mallard de La Varende (1765-1849), lieutenant-colonel d'artillerie, député de l'Eure
 Jean Mallard de La Varende (1887-1959), écrivain, biographe et romancier français
 Beth Mallard (1981- ), joueuse néo-zélandaise de rugby à XV ;
 Felix Mallard (1998- ), acteur, musicien et mannequin australien ;
 François Ernest Mallard (1833-1894), cristallographe et minéralogiste français ;
 Donald Mallard, personnage fictif de la série NCIS : Enquêtes spéciales d'où son surnom « Ducky » en référence au canard homonyme ;
 Roger Mallard, créateur du chantier Mallard.

Paronyme